Альбрехт Отто Иоганнес Унзольд (; 20 апреля 1905, Больхайм, − 23 сентября 1995) — немецкий астрофизик.

Биография 
Родился в Больхайме, образование получил в Тюбингенском и Мюнхенском университетах, учился у физика А. Зоммерфельда. В 1929 году — профессор физики и астрофизики Мюнхенского университета, в 1930—1932 годах — профессор Гамбургского университета. С 1932 года — профессор и директор Института теоретической физики Кильского университета. В 1958—1959 годах был ректором университета. С 1973 года стал эмеритом.

Основные труды в области теории звездных атмосфер. C 1927 занимался теорией образования линий поглощения в спектрах звезд, исследовал влияние различных расширяющих механизмов на форму и интенсивность линий поглощения. В 1930 показал, что ионизация водорода должна сильно влиять на стабильность солнечной атмосферы. Нашел, что в её глубоких слоях, где водород частично ионизован, должны развиваться конвективные движения, которыми может объясняться наблюдаемая грануляция на поверхности, а также некоторые явления солнечной активности. В 1932 разработал метод весовой функции для расчета интенсивностей слабых фраунгоферовых линий и крыльев сильных линий. Рассчитал таблицы, описывающие строение атмосфер Солнца и красных гигантов. Рассмотрел теоретические проблемы, связанные с исследованием химического состава атмосфер Солнца и звезд, определил содержание химических элементов в солнечной атмосфере и протуберанцах, впервые получил надежные оценки содержания элементов в атмосфере горячей звезды (τ Скорпиона). Выполнил ряд работ по радиоастрономии.

Награждён Медалью Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества (1956), Золотой медалью Королевского астрономического общества (1957), Медалью Котениуса (1973).

В его честь назван астероид № 2842.

Публикации

На русском языке

На немецком языке 
 Albrecht Unsöld Physik der Sternatmosphären mit besonderer Berücksichtigung der Sonne (Springer, 1955, 1968, and 1982)
 Albrecht Unsöld Max Planck (Hirt, 1958)
 Albrecht Unsöld Über die mittleren Zustandsgrössen und Spektren der Sternatmosphären in Abhängigkeit von ihrem Wasserstoff- und Heliumgehalt (Vandenhoeck & Ruprecht, 1958)
 Albrecht Unsöld Der neue Kosmos (Springer, 1967 and 1981)
 Albrecht Unsöld The New Cosmos (Longmans, 1969)
 Albrecht Unsöld Sterne und Menschen: Aufsätze u. Voträge (Springer, 1972)
 Albrecht Unsöld Evolution kosmischer, biologischer und geistiger Strukturen (Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1981 and 1983)
 Albrecht Unsöld und Bodo Baschek Der neue Kosmos. Einführung in die Astronomie und Astrophysik (Springer-Verlag GmbH, 1991, 2001, and 2004)
 Albrecht Unsöld und Bodo Baschek The New Cosmos (Heidelberg Science Library) (Springer-Verlag GmbH, 1991)
 Albrecht Unsöld, Bodo Baschek, W.D. Brewer (Translator) The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics (Springer, 5th Edition, 2005) ISBN 978-3-540-67877-9

Примечания

Литература 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Германии
Астрофизики Германии
Астрономы XX века
Преподаватели Кильского университета
Ректоры Кильского университета
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые медалью Кэтрин Брюс
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Астрономического общества